Анатолий Иванович Чупринов (1937—1982) — советский конструктор ракетной техники, лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
После окончания Харьковского политехнического института работал в ОКБ-692 (с 1967 г. НПО «Электроприбор»). Инженер, заместитель главного инженера, главный .

Под его руководством освоено опытное производство модульной аппаратуры с применением машинных методов изготовления и контроля, организован цех входного контроля ЭРИ, автоматизирована проверка параметров выпускаемой аппаратуры.

Кандидат технических наук.

Умер на 45-м году жизни 18 мая 1982 года после инфаркта и инсульта.

Звания и награды 
Лауреат Государственной премии СССР.

Источники 
 Лауреат Государственной премии СССР Чупринов Анатолий Иванович.

Выпускники Харьковского политехнического института
Кандидаты технических наук
Умершие от инсульта